Sokcho (Sokcho-si; 속초시; 束草市), è una città della provincia sudcoreana del Gangwon.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città della Corea del Sud